Jméno a příjmení Max Brand má více známých nositelů:

 Max Brand (skladatel) (1896 – 1980) – německý skladatel polského původu
 Max Brand (spisovatel) (vlastním jménem Frederick Schiller Faust, 1892 – 1944) – americký spisovatel westernů